Lakedaimon oder Lakedämon (altgr. Λακεδαίμων; lat. Lacedaemon ‚tönender Schutzgott‘) ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname und bezeichnet:
 Lakedaimon, König von Sparta und Stammvater der Lakedaimonier
 der offizielle Name des spartanischen Staates